La Serie A2 2022-2023 è la 25ª edizione del campionato nazionale di calcio a 5 di secondo livello. La stagione regolare inizierà il 24 settembre 2022 e si concluderà il 15 aprile 2023, prolungandosi con la disputa dei play-off.

Regolamento
La stagione 2022-23 è segnata dalla riforma dei campionati che vedrà l'introduzione dal 2023-24 della Serie A2 Élite, che sarà il nuovo secondo livello della piramide sportiva del campionato italiano di calcio a 5.Le 48 squadre sono divise in 3 gironi di 16 squadre. A seguito della rinuncia dell'Askl il girone B è stato ridotto a 15 squadre oltre al girone C con la rinuncia dopo 3 giornate del Futsal Catanzaro. Verranno promosse in Serie A quattro squadre: le tre vincenti dei gironi e la società vincente il play-off promozione a cui parteciperanno le società classificatesi dal 2º al 6º posto più la miglior settima classificata.L'ammissione al campionato di Serie A2 Élite riguarderà 24 squadre, le 15 perdenti i play-off promozione di cui sopra e le 9 vincenti i play-off a cui accederanno le società Classificatesi dalla seconda miglior settima alla miglior undicesima.Le restanti società verranno confermate in Serie A2, che diventerà il terzo livello nazionale, ad eccezione delle ultime classificate dei tre gironi che retrocederanno in Serie B.
Nelle gare ufficiali è fatto obbligo di inserire in distinta giocatori che abbiano compiuto il 15º anno di età, di cui almeno 9 devono essere formati in Italia.

Criteri in caso di arrivo a pari punti 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di un campionato, si procede alla compilazione:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
d) della differenza fra reti segnate e subite al termine della Stagione Regolare;
e) del maggior numero di reti segnate al termine della Stagione Regolare;
f) del minor numero di reti subite al termine della Stagione Regolare;
g) del maggior numero di vittorie realizzate al termine della Stagione Regolare;
h) del minor numero di sconfitte subite al termine della Stagione Regolare;
i) del maggior numero di vittorie esterne al termine della Stagione Regolare;
j) del minor numero di sconfitte interne al termine della Stagione Regolare;
k) del sorteggio.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 
Aggiornata alle partite del 5 marzo

Legenda:
(X): qualificata ai play-off promozione, può ancora essere promossa direttamente
(S): non può retrocedere
(Y): non può essere promossa direttamente
(Z): non può essere promossa

Capoliste solitarie 
Aggiornate dopo le partite del 5 marzo

Statistiche 
Aggiornate dopo le partite del 5 marzo
 Maggior numero di vittorie: Olimpia Verona (20)
 Minor numero di vittorie: Aosta, Domus Bresso (3)
 Maggior numero di pareggi: Domus Bresso (10)
 Minor numero di pareggi: Sampdoria (1)
 Maggior numero di sconfitte: Aosta (15)
 Minor numero di sconfitte: Olimpia Verona (2)
 Miglior attacco: Saints Pagnano (111)
 Peggior attacco: Aosta (57)
 Miglior difesa: Olimpia Verona (45)
 Peggior difesa: AltoVicentino (113)
 Miglior differenza reti: Olimpia Verona (+50)
 Peggior differenza reti: Aosta (-41)
 Miglior serie positiva: Olimpia Verona (1ª-2ª, 4ª-10ª) (9) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Olimpia Verona (2 volte, 1ª-2ª, 4ª-9ª e 11ª-18ª) (8) 
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Fenice (13ª-17ª), Leonardo (20ª-25ª) (5) 
 Partita con maggiore scarto di gol: Saints Pagnano-AltoVicentino 13-0 (2ª) (13)
 Partita con più reti: Elledì Fossano-Pordenone 6-10 (4ª) (16)
 Maggior numero di reti in una giornata: 4ª (75)
 Minor numero di reti in una giornata: 1ª (38)

Classifica marcatori 
Aggiornata dopo le partite del 25 febbraio

Calendario e risultati

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 
Aggiornata dopo le partite del 4 marzo

Legenda:
(X): qualificata ai play-off promozione, può ancora essere promossa direttamente
(S): non può retrocedere
(Y): non può essere promossa direttamente
(Z): non può essere promossa
(W): non può qualificarsi alla Serie A2 Élite

Verdetti 
 A.P. rinuncia alla partecipazione del campionato a stagione in corso (20ª giornata). Le gare disputate dalla società non sono considerate valida ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite, le società che avrebbero dovuto incontrare l'A.P. osservano un turno di riposo.

Capoliste solitarie 
Aggiornate dopo le partite del 4 marzo

Statistiche 
Aggiornate dopo le partite del 4 marzo
 Maggior numero di vittorie: Ecocity Genzano, Lido di Ostia (19)
 Minor numero di vittorie: Prato (1)
 Maggior numero di pareggi: Cesena (6)
 Minor numero di pareggi: Ecocity Genzano (0)
 Maggior numero di sconfitte: Prato (19)
 Minor numero di sconfitte: Lido di Ostia (1)
 Miglior attacco: Mantova (108)
 Peggior attacco: Prato (50)
 Miglior difesa: Ecocity Genzano (29)
 Peggior difesa: Città di Massa (124)
 Miglior differenza reti: Ecocity Genzano (+67)
 Peggior differenza reti: Città di Massa (-56)
 Miglior serie positiva: Ecocity Genzano (8ª-10ª, 3ª, 11ª-20ª, 23ª-24ª) (16) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Ecocity Genzano (8ª-10ª, 3ª, 11ª-20ª, 23ª-24ª) (16) 
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Città di Massa (1ª-4ª, 6ª-9ª), Prato (17ª-23ª, 25ª) (8) 
 Partita con maggiore scarto di gol: Sporting Hornets-Lido di Ostia 1-11 (19ª), Ecocity Genzano-EUR 10-0 (24ª) (10)
 Partita con più reti: Mantova-Città di Massa 11-6 (9ª) (17)
 Maggior numero di reti in una giornata: 14ª (66)
 Minor numero di reti in una giornata: 12ª (31)

Classifica marcatori 
Aggiornata dopo le partite del 25 settembre

Calendario e risultati

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 
Aggiornata dopo le partite del 17 marzo

Legenda:
(X): qualificato ai play-off promozione, può ancora essere promossa direttamente

(S): non può retrocedere
(W): non può qualificarsi alla Serie A2 Élite
(Y): non può essere promossa direttamente

Verdetti 
 Catanzaro Futsal rinuncia alla partecipazione del campionato a stagione in corso (3ª giornata). Le gare disputate dalla società non sono considerate valida ai fini della classifica. Nelle rimanenti partite, le società che avrebbero dovuto incontrare il Catanzaro Futsal osservano un turno di riposo.

Capoliste solitarie 
Aggiornate dopo le partite del 4 marzo

Statistiche 
Aggiornate dopo le partite del 7 marzo
 Maggior numero di vittorie: Sala Consilina (21)
 Minor numero di vittorie:  Bovalino (1)
 Maggior numero di pareggi: Benevento, Polisportiva Futura (8)
 Minor numero di pareggi: Atletico Canicattì, Itria, Regalbuto (2)
 Maggior numero di sconfitte: Bovalino (18)
 Minor numero di sconfitte: Sala Consilina (0)
 Miglior attacco: Sala Consilina (116)
 Peggior attacco: Bovalino (58)
 Miglior difesa: Città di Cosenza (47)
 Peggior difesa: GEAR Sport (141)
 Miglior differenza reti: Sala Consilina (+62)
 Peggior differenza reti: GEAR Sport (-67)
 Miglior serie positiva: Sala Consilina (1ª-13ª, 15ª-25ª) (24) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Sala Consilina (3ª-10ª) (8) 
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Bovalino (1ª-6ª, 8ª, 7ª, 9ª-12ª) (12)
 Partita con maggiore scarto di gol: Reggio Calabria-Aquile Molfetta 8-0 (2ª) (8)
 Partita con più reti: Atletico Canicattì-Aquile Molfetta 11-7 (20ª) (18)
 Maggior numero di reti in una giornata: 1ª, 9ª (62)
 Minor numero di reti in una giornata: 23ª (35)

Classifica marcatori 
Aggiornata alle partite del 26 febbraio

Calendario e risultati

Play-off promozione

Formula 
Per definire la quarta società promossa in Serie A 2023-24 si svolgeranno dei play-off promozione a cui partecipano 16 squadre classificatesi dal 2º al 6º posto più la miglior settima classificata. Le squadre qualificate saranno ordinate mediante la loro posizione in campionato e la loro media punti (seguita da altri valori medi in caso di parità), dando forma a un tabellone in stile tennistico. Gli incontri dei primi tre turni si svolgeranno con formula di andata e ritorno (la squadra meglio classificata giocherà il ritorno in casa): in caso di parità nel numero complessivo di reti al termine della gara di ritorno verranno svolti supplementari ed eventualmente i tiri di rigore. La finale sarà disputata in gara secca, in campo neutro nell'ambito delle Futsal Finals. In caso di parità verranno svolti supplementari ed eventualmente i tiri di rigore.

Squadre qualificate

Tabellone

Partite

Ottavi di finale 
Le gare di andata si svolgeranno il 22 aprile, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 29 aprile.

Quarti di finale 
Le gare di andata si svolgeranno il 6 maggio, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 13 maggio.

Semifinale 
Le gare di andata si svolgeranno il 20 maggio, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 27 maggio.

Finale 
La finale si svolgerà in gara unica su campo neutro, nell'ambito delle Futsal Finals, il 3 giugno.

Play-off

Formula 
Per determinare le ulteriori nove società che otterranno il diritto all'ammissione in Serie A2 Élite 2023-2024 si svolgeranno dei play-off a cui partecipano 12 squadre classificatesi dalla seconda miglior settima alla migliore undicesima classificata. Le squadre qualificate saranno ordinate mediante la loro posizione in campionato e la loro media punti (seguita da altri valori medi in caso di parità), dando forma a tre tabelloni in stile tennistico, ciascuno formato da due turni: le vincenti del primo turno ottengono l'ammissione all'A2 Élite, mentre le perdenti passano al secondo turno, le quali società vittoriose otterranno anche loro l'ammissione nella nuova serie. Entrambi i turni sono svolti con formula di andata e ritorno (la squadra meglio classificata giocherà il ritorno in casa): in caso di parità nel numero complessivo di reti al termine della gara di ritorno verranno svolti supplementari ed eventualmente i tiri di rigore.

Tabelloni

Primo turno 
Le gare di andata si svolgeranno il 29 aprile, quelle di ritorno il 6 maggio.

Secondo turno 
Le gare di andata si svolgeranno il 13 maggio, quelle di ritorno il 20 maggio.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2022
Calcio a 5 nel 2023